Critérium du Dauphiné 2022 var den 74:e upplagan av det franska etapploppet Critérium du Dauphiné. Cykelloppets åtta etapper kördes mellan den 5 och 12 juni 2022 med start i La Voulte-sur-Rhône och målgång i Plateau de Solaison. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av slovenska Primož Roglič från cykelstallet Team Jumbo–Visma.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

8:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Critérium du Dauphiné 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Frankrike